Василий Васильевич Ильяшенко (5 апреля 1935 — 29 ноября 2014) — советский и украинский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист. Режиссёр Киевской киностудии имени А. Довженко. Заслуженный работник культуры УССР (1985), Заслуженный деятель искусств Украины (1998).

Биография 
Родился в 1935 году в селе Чеховка Полтавской области (ныне относится к Черкасской области), в крестьянской семье.

В 1965 году окончил в Москве режиссёрский факультет ВГИК (мастерская С. Герасимова).

С 1967 года — режиссёр на Киевской киностудии имени А. Довженко, с 1990 года — главный редактор киностудии.

Автор книг по теории и истории кино. Лауреат премии Союза кинематографистов Украинской ССР (1981) за книгу «Кинорежиссура» (в соавторстве с Т. В. Левчуком).

Умер в 2014 году в Киеве.

Фильмография

Актёр 
 1969 — Дума о Британке — эпизод
 1992 — Цветение одуванчика — эпизод

Режиссёр 
 1968 — Берёзовая быль (короткометражный)
 1969 — Мы с Украины (фильм-спектакль)
 1970 — Крутой горизонт
 1973 — Новоселье
 1976 — На косе (новелла в киноальманахе «Днепровский ветер»)
 1980 — Красное поле
 1987 — Суд в Ершовке
 1989 — Войди в каждый дом
 1993 — Обет (Украина)
 1994 — Притча про светлицу (Украина)

Сценарист 
 1982 — Найди свой дом
 1993 — Обет (Украина)
 1994 — Притча про светлицу (Украина)

Примечания

Ссылки 
 Ильяшенко Василий Васильевич // Энциклопедия современной Украины

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко